Rybnoje může být:

 Rybnoje (město) – město ve Rjazaňské oblasti v Ruské federaci
 Rybnoje (Kaliningradská oblast) (, ) – vesnice v Kaliningradské oblasti v Rusku